Cinco Villas ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie ist mit  km², auf denen  Einwohner (Stand ) leben, der flächenmäßig größte Bezirk Aragoniens.

Cinco Villas liegt im Norden der Provinz Saragossa und grenzt im Westen an die Region Navarra (Roncal-Tal, Lumbier, Sangüesa, Ribera Arga-Aragón und Tudela), im Süden an die Comarcas Ribera Alta del Ebro, Saragossa und Campo de Borja, im Osten an Hoya de Huesca und im Norden an Jacetania.

Gemeinden 

Ursprünglich gehörte auch die heute zu Navarra gehörende Enklave Petilla de Aragón zu Cinco Villas.

Weblinks 

Offizielle Homepage der Comarca (span.)

Comarca in der Provinz Saragossa